Reitoca kan syfta på:

Honduras 

 Reitoca (kommun), Departamento de Francisco Morazán, 
 Reitoca (ort), Departamento de Francisco Morazán,